Amparense – abitanti di Amparo (Paraíba)
Amparense – abitanti di Amparo (San Paolo)
Amparense – abitanti di Amparo de São Francisco
Amparense – abitanti di Ribeira do Amparo
Amparense – abitanti di Santo Antônio do Amparo